

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Lutzmannsburg

Osoby 
 Rashid Lucman – filipiński prawnik